József Tóth (1929-2017) – calciatore ungherese
József Tóth (1951-2022) – calciatore ungherese